Xiangliu steht für:

 Xiangliu (Mythologie), neunköpfige Schlange aus der chinesischen Mythologie
 Xiangliu (Mond), ein danach benannter Mond des Asteroiden (225088) Gonggong